Vaulx (Pas-de-Calais) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais
 Vaulx (Górna Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy